Liang-shui Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liangshui He (vattendrag i Kina, Jilin), 
 Jiujiang He, vattendrag, Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar